Градаційна точність - правильне відтворення на відбитку напівтонових зображень, досягається завдяки передачі напівтонів різними за величиною растровими елементами. На градаційну точність відтворення зображення впливають  головним чином точність передачі растрових елементів, товщина і рівномірність фарбового шару. Градаційну точність відтворення контролюють з допомогою денситометра, а також з допомогою спеціальних контрольних шкал візуально. Дефекти, які впливають на графічну точність, роблять реальний вплив і на градаційну точність.

Примітки

Див. також 

Поліграфія